IDCA steht für:
Industrial Design Council of Australia
Institute for Cultural Action
International Design Conference at Aspen 
International Development Cooperation Agency
Islamic Dawah Centre of Australia
International Digestive Cancer Alliance

Abkürzung